Diese sortierbare Liste der Landschaftsschutzgebiete in Baden-Württemberg enthält alle Landschaftsschutzgebiete des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg.

In Baden-Württemberg sind 1.453 Landschaftsschutzgebiete mit einer Gesamtfläche von 804.630,17 Hektar (ha) ausgewiesen (Stand: 10. Dezember 2022). Das entspricht einem Anteil von 22,56 Prozent an der Fläche des Bundeslandes.

Landschaftsschutzgebiete in Baden-Württemberg

Verteilung nach Regierungsbezirken 

Die Schutzgebietsnummer teilt sich auf in den jeweiligen Regierungsbezirk (erste Ziffer; 1 = Stuttgart, 2 = Karlsruhe, 3 = Freiburg, 4 = Tübingen) und eine fortlaufende Nummer innerhalb des Regierungsbezirks. Namen und Nummern entsprechen den amtlichen Bezeichnungen, die Nummern sind nicht durchgängig belegt.

Liste 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das aufeinanderfolgende Anklicken zweier Spalten lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Siehe auch 
 Liste der Naturschutzgebiete in Baden-Württemberg
 Liste der Schutzgebiete in Baden-Württemberg
 Liste der FFH-Gebiete in Baden-Württemberg
 Liste der EU-Vogelschutzgebiete in Baden-Württemberg
 Liste der Wasserschutzgebiete in Baden-Württemberg
 Liste der Geotope in Baden-Württemberg

Weblinks 

 Schutzgebietsverzeichnis der LUBW

Einzelnachweise